Louis Valcke peut désigner : 
 Louis Valcke (1857-1940), explorateur et officier belge ;
 Louis Valcke (1930-2012), philosophe et universitaire belge.